Шапп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Шапп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Шапп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Шапп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом